Hansa-Gymnasium oder Hansagymnasium steht für:

 Hansa-Gymnasium Hansestadt Stralsund
 Hansa-Gymnasium Bergedorf in Hamburg-Bergedorf
 Hansagymnasium Köln